Bargstedt – comune tedesco nel land della Bassa Sassonia del circondario di Stade
 Bargstedt – comune tedesco nel land dello Schleswig-Holstein